Фердинанд Блох-Бауэр (; 16 августа 1864, Млада-Болеслав — 13 ноября 1945, Цюрих) — австрийский и чехословацкий сахарозаводчик и поклонник искусств.

Биография 
Фердинанд родился в семье пражского сахарозаводчика еврейского происхождения Давида Блоха. Учился в торговой академии в Праге и работал на семейном предприятии, которое под его руководством превратилось в крупное предприятие на европейском рынке.

В 1899 году 35-летний Фердинанд Блох познакомился с 18-летней Адель Бауэр, дочерью Морица Бауэра (1840—1905), генерального директора Венского банковского союза и председателя Восточных железных дорог. Блох и Бауэр поженились ещё в декабре того же года и решили взять общую фамилию Блох-Бауэр. Несмотря на несколько попыток, супругам не удалось завести детей. Фердинанд и Адель Блох-Бауэры были уважаемыми членами венского общества. В их домах встречались многие видные политики, предприниматели и деятели культуры, в том числе Карл Реннер, Юлиус Тандлер и Стефан Цвейг. Адель Блох-Бауэр поддерживала тесные связи с социал-демократическими кругами. Супружеская чета находилась в особо близких отношениях с австрийским художником Густавом Климтом и оказывала ему финансовую поддержку. Во дворце Блох-Бауэров на Элизабетштрассе хранились многие работы Климта, в том числе «Портрет Адели Блох-Бауэр I» или «Яблоня I».

В 1909 году Фердинанд Блох-Бауэр приобрёл поместье Юнгфер Брецан, где разместил свою художественную коллекцию, включавшую произведения живописи XIX века и классицистский венский фарфор Конрада Зёргеля фон Зоргенталя. После распада Австро-Венгрии Фердинанд Блох-Бауэр выбрал чехословацкое гражданство, а поместье в Богемии стало его основным местом жительства. Адель Блох-Бауэр умерла от менингита 24 января 1925 года. После аншлюса Австрии Фердинанда Блох-Бауэра вынудили покинуть поместье и оставить всё имущество. В аризированном после оккупации Чехословакии имении Блох-Бауэра разместилась резиденция имперского протектора Богемии и Моравии. Фердинанд Блох-Бауэр бежал в Прагу, затем в Цюрих, где и умер. Его останки согласно завещанию были кремированы. Урна с прахом была захоронена рядом с урной Адели Блох-Бауэр в колумбарии при Зиммерингском крематории в Вене напротив Центрального кладбища.

Примечания

Литература 
 Hubertus Czernin: Die Fälschung. Der Fall Bloch-Bauer. Band 1. Der Fall Bloch-Bauer und das Werk Gustav Klimts. Band 2. Band III der Bibliothek des Raubes. Czernin Verlag, Wien 1999, ISBN 3-70760-000-9.
 Tobias Natter und Gerbert Frodl (Hrsg.): Klimt und die Frauen. Katalog der Österreichischen Galerie Belvedere, Köln/Wien 2000.

Ссылки 
 
 lexikon-provenienzforschung.org: Ferdinand Bloch-Bauer

Сахарозаводчики
Густав Климт
Коллекционеры искусства
Предприниматели Австрии
Иммигрировавшие в Швейцарию из Австрии
Похороненные в Зиммерингском крематории